

Лугове — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Лугове — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Лугове — село, Теренкольський район, Павлодарська область
 Лугове — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Лугове — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Лугове — село, Вадінський район, Пензенська область
 Лугове — село, Грачовський район, Оренбурзька область
 Лугове — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Лугове — село, Каменський район, Алтайський край
 Лугове — село, Красногорський район, Алтайський край
 Лугове — село, Тальменський район, Алтайський край
 Лугове — село, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Лугове — село, Цілинний округ, Курганська область
 Лугове — село, Шелаболіхинський район, Алтайський край

Лугове — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Лугове — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Лугове — село, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Лугове — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Лугове — село, Волинська область, Володимирський район
 Лугове — село, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Лугове — село, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Лугове — село, Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Лугове — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Лугове — село, Донецька область, Маріупольський район
 Лугове — село, Запорізька область, Василівський район
 Лугове — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Лугове — село, Луганська область, Сватівський район
 Лугове — село, Львівська область, Золочівський район
 Лугове — село, Миколаївська область, Березанський район
 Лугове — село, Одеська область, Саратський район
 Лугове — село, Полтавська область, Великобагачанський район
 Лугове — село, Полтавська область, Новосанжарський район
 Лугове — село, Рівненська область, Сарненський район
 Лугове — село, Сумська область, Сумський район
 Лугове — село, Харківська область, Близнюківський район
 Лугове — село, Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Лугове — село, Чернігівська область, Менський район
 Лугове — селище, Вінницька область, Барський район
 Лугове — селище, Житомирська область, Олевський район
 Лугове — селище, Чернігівська область, Ічнянський район

 Лугове — село Олександрійського району Кіровоградської області було знято з обліку рішенням Кіровоградської обласної ради від 15 травня 1998 року
 Лугове (Нижньосірогозький район) — колишнє село в Херсонській області.

Примітки